Tage der Neuen Musik steht für folgende Musikfestivals:

 Tage der Neuen Musik Bamberg, ab 1987
 Tage der Neuen Musik Hannover, ab 1958